Le Silence des agneaux est le titre de plusieurs œuvres :

 Le Silence des agneaux, roman policier écrit par Thomas Harris en 1988
 Le Silence des agneaux, film adapté du roman par Jonathan Demme en 1990 et sorti en 1991.

Peau